Президентские выборы на Кипре прошли 25 февраля 1968 года.  Президент Макариос III значительно обошёл своего оппонента и был переизбран на второй срок, получив поддержку 96% избирателей. Явка составила 93,5%.

Результаты

Примечания 

Президентские выборы на Кипре
Кипр
1968 год на Кипре